Jan Blažek (n. 1988), calciatore ceco
 Jan Blažek (n. 1947), cestista cecoslovacco